Хархалі́с, або Харха́ліс — українське прізвище.

 Хархалі́с Микола — галицький військовий, громадський та кооперативний діяч
 Хархаліс Богдана — к.т.н., доцент Національного лісотехнічного університету України
 о. Євстафій Хархаліс — парох і декан Тіснянського деканату, в'язень табору в Явожно, парох і декан Північного деканату.

Українські прізвища